Импе́рский вика́рий (, , Vicarius или Provisor imperii) — в Священной Римской империи регент, заменявший императора во время междуцарствия или в случае болезни, несовершеннолетия или продолжительного отсутствия главы империи.

Первоначально назначение имперского викария зависело от императора, но уже Золотая булла 1356 г. установила, что звание имперского викария принадлежит:
 в землях саксонского права — герцогу саксонскому,
 в землях швабских, рейнских и франконских — пфальцграфу рейнскому (Нижнего Пфальца).

Национальное собрание 1848 г., имея в виду создать новую Германскую империю, избрало австрийского эрцгерцога Иоганна безответственным главой центральной власти, предоставив ему титул «Erzherzog-Reichsverveiser».

См. также 
 Викариатная монета

Ссылки